Karankajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karankajärvi (sjö i Kajanaland), 
 Keski-Karanka, 
 Karankajärvi (sjö i Mellersta Finland, lat 62,73, long 24,83), 

Robotskapade Finlandförgreningar